Jan Tratnik – ciclista su strada sloveno
 Igor Tratnik – cestista sloveno
 Suzana Tratnik – scrittrice, traduttrice, attivista e sociologa slovena